Бобро́ва — женская форма русской фамилии Бобров.

 Известные носительницы 
 Боброва, Виктория Андреевна (род. 1997) — российская волейболистка.
 Боброва, Екатерина Александровна (род. 1990) — российская фигуристка.
 Боброва, Елена Борисовна (род. 1974) — российская хоккеистка.
 Боброва, Лариса Николаевна (род. 1953) — советская гандболистка.
 Боброва, Лидия Алексеевна (род. 1952) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Боброва, Ляля Анатольевна (1939—2021) — советская и российская актриса, артистка театра «Ромэн».
 Боброва, Светлана Леонидовна (род. 1960) — искусствовед, графический дизайнер. Член-корреспондент РАХ (2012).